Francis Napier (6. lord Napier)
 Francis Napier (8. lord Napier)
 Francis Napier (10. lord Napier)
 Francis Napier (12. lord Napier)
 William Francis Patrick Napier

Zobacz też